Тюри — город без муниципального статуса в Эстонии в уезде Ярвамаа.
 Тюри — волость в Эстонии в составе уезда Ярвамаа. Основана в 2017 году.
 Тюри — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Ярвамаа. Упразднена в 2017 году.
 Тюри — церковь в Эстонии, памятник культуры.
 Тюри — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Тюри — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.